Miejscowości w USA:
 Freeland – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Freeland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Freeland – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Island
Gminy w USA:
 Freeland (ang. Freeland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
W Wielkiej Brytanii:
 Freeland – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)